Диаманди Ихчиев (; 8 ноября 1854, Велес — 26 марта 1913, София) — болгарский учёный-османист, историк, переводчик.

Биография 
Родился 8 ноября 1854 года в Велесе, который был на то время в составе Османской империи. Начальное образование получил в родном городе, а высшее в Стамбуле.

В 1873 году работал учителем в Тиквеше, а с 1874 года по 1884 год — занимался торговлей в Велесе.

В 1884 году поселился в столице новообразованного Княжества Болгария и работал юристом в Кюстендиле и Софии. В 1885 году стал секретарём регионального правительства в Враце. В 1890—1895 и 1910—1911 годах был османским переводчиком в Министерстве иностранных дел.

В 1900—1908 годах — руководитель Национальной библиотеки Кирилла и Мефодия. Перевёл на болгарский язык и издал тысячи документов Османской империи.

Умер в Софии в 1913 году.

Примечания

Источники 
 «Материалы за историята ни под Турското робство», публикувано в сп. «Известия на историческото дружество в София», книга I, София, 1905 час
 «Материяли за историята ни под турското робство», публикувано в «Известия на Историческото дружество в София», Книга II, страници 91-208, София, 1906 час
 ТУРЕЦКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА КАРЛОВО. DrevLit.Ru — библиотека древних рукописей
 Holdings_ Турски документи за правата на чифликчиитѣ и ступанитѣ на чифлицитѣ

Историки Болгарии
Умершие в Софии
Османисты Болгарии
Юристы Болгарии